Day, DAY o Days pueden referirse a:

Literatura 

 Days (manga), manga deportivo escrito por Tsuyoshi Yasuda.

Música 

 Days (álbum de Real Estate) (n/d), álbum de Real Estate.
 Days (canción de David Bowie) (n/d), canción del álbum Reality, de David Bowie.
 Days (canción de The Kinks) (n/d), canción de The Kinks.

Personas 

 Alice Day (1905-1995), también conocida como Jacquiline Alice Newlin, actriz cinematográfica estadounidense.
 Bud Day (1925-2013), también conocido como George Everett "Bud" Day, coronel y piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 Cecil Day-Lewis (1904-1972), también conocido como Day Lewis, poeta británico (nacido en Irlanda, y que también escribía bajo el seudónimo de Nicholas Blake (también padre de Daniel Day-Lewis).
 Charlie Day (1976-), también conocido como Charles Peckham "Charlie" Day, actor, escritor y músico estadounidense.
 Chris Day (1975-), también conocido como Christopher Nicholas Day, futbolista inglés.
 Clarence Day (1874-1935), escritor estadounidense.
 Daniel Day-Lewis (1957-), también conocido como Daniel Michael Blake Day-Lewis, actor británico nacionalizado irlandés.
 David Day (1947-), escritor canadiense.
 Dennis Day (1916-1988), también conocido como Owen Patrick Eugene McNulty, cantante y actor radiofónico y televisivo estadounidense.
 Dillon Day (1970-), actor pornográfico y director estadounidense.
 Doris Day (1922-2019), también conocida como Doris Mary Ann Kappelhoff, actriz cinematográfica y cantante estadounidense de pop tradicional y jazz.
 Dorothy Day (1897-1980), periodista estadounidense, católica y activista social.
 Felicia Day (1979-), también conocida como Kathryn Felicia Day, actriz y personalidad de Internet estadounidense.
 Francis Day (1625-1642), zoólogo y empleado inglés de la Compañía de las Indias Orientales.
 Jason Day (1987-), golfista australiano.
 John Day (c.1522.1584), también conocido como Daye, impresor inglés protestante.
 John Day (1824-1888), productor de orquídeas y coleccionista inglés.
 John Day (c.1770-1820), cazador estadounidense.
 Joseph Day (1855-1946), ingeniero inglés que se especializó en motores.
 Joseph A. Day (1945-), abogado, ingeniero, y senador canadiense.
 Laraine Day (1920–2007), también conocida como La Raine Johnson, actriz estadounidense.
 Linda Day (1938-2009), también conocida como Linda Gail Brickner, estadounidense, directora de televisión.
 Mark Day (siglos XX y XXI), británico, editor de cine.
 Marceline Day (1908-2000), también conocida como Marceline Newlin, actriz cinematográfica estadounidense cuya carrera inició siendo niña.
 Day franco la bebe más hermosa de todo el mundo.
 Matt Day (1971-), también conocido como Matthew "Matt" Day, actor y productor australiano.
 Mervyn Day (1955-), también conocido como Mervyn Richard Day, futbolista profesional inglés.
 Nick Day (1939-), también conocido como Nicholas Edward Day, estadístico inglés y epidemiologista en cáncer.
 Paul Day (1956-), músico inglés y primer cantor del grupo de heavy metal Iron Maiden.
 Paul Day (1967-), escultor británico.
 Peter Morton Day (1914-1984), periodista y líder ecuménico de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos.
 Ricardo Day (1859-1905), militar argentino.
 Robert Henry Day (1867-1933), abogado y juez estadounidense.
 Robin Day (1915-2010), diseñador industrial de mobiliario británico.
 Sandra Day O'Connor (1930-), jurista de Estados Unidos.

Toponimia 

 Day (California)
 Day (Florida)
 Day (Nueva York)
 Day (Wisconsin)
 Aeropuerto Internacional de Dayton (IATA: DAY), Dayton, principal aeropuerto de Ohio. Condado de Day Municipio de Day (condado de Montcalm, Míchigan)'''